Ilha Esfinge é uma ilha fluvial, situada no Rio Paraíba do Sul, na altura do Município de Volta Redonda, no Sul do Estado do Rio de Janeiro.

Para efeitos de organização e dentro da divisão setorial de Volta Redonda, está situada no bairro Jardim Cidade do Aço, Centro Norte da cidade. A entrada da CSN pelo bairro Retiro se dá através dessa ilha; por conta disso, a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) cobra da Usina seu uso.

Esfinge
Esfinge